Großer Vogelsand bezeichnet: 

 den nördlichen Teil der Sandbank Vogelsand (Sandbank) vor Cuxhaven. 
 Leuchtturm Großer Vogelsand, einen ehemaligen Leuchtturm in der Außenelbe